A Segunda armada espanhola também conhecida como Armada espanhola de 1596Simpson p. 37 foi uma operação naval que ocorreu durante a Guerra Anglo-Espanhola.

História 
Outra invasão da Inglaterra ou Irlanda foi tentada no outono de 1596 pelo rei Filipe II da Espanha. Em uma tentativa de vingança pelo saque inglês de Cádiz em 1596, Filipe imediatamente ordenou um contra-ataque na esperança de ajudar os rebeldes irlandeses na rebelião contra a coroa inglesa. A estratégia era abrir uma nova frente na guerra, forçando as tropas inglesas a se afastarem da França e da Holanda, onde também lutavam. 

A Armada sob o comando do Adelantado, Martín de Padilla, reuniu-se em Lisboa, Vigo e Sevilha e partiu em outubro. Antes de deixar as águas espanholas, tempestades atingiram a frota ao largo do Cabo Finisterra. As tempestades destruíram a Armada causando muitos danos e forçando os navios a retornarem aos seus portos de origem. Quase 5 000 homens morreram por causa da tempestade ou doença e 38 navios foram perdidos, o que foi suficiente para um adiamento de longo prazo da empresa irlandesa.  As perdas materiais e financeiras somadas à falência do Reino Espanhol, durante o outono de 1596.

Bibliografia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

História da Espanha
Guerra Anglo-Espanhola (1585–1604)